Krankenhaus Barmherzige Brüder steht für folgende Krankenhäuser

in Deutschland:
 Brüderkrankenhaus (Dortmund), Nordrhein-Westfalen (nicht mehr bestehend)
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (München), Bayern
 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Paderborn), Nordrhein-Westfalen
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Regensburg), Bayern
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Schwandorf), Bayern
 Barmherzige Brüder Klinikum St. Elisabeth (Straubing), Bayern
 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Trier), Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Eisenstadt), Burgenland
 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz (Innere Stadt), KH Graz-Marschallgasse, Steiermark
 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz-Eggenberg, Steiermark
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Linz), Oberösterreich
 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Salzburg)
 Altes Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Salzburg)
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Sankt Veit an der Glan), Kärnten
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Wien)

in anderen Ländern:
 Krankenhaus Barmherzige Brüder (Bratislava), Slowakei

Siehe auch:
 Barmherzige Brüder
 Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur